Valurile Dunării poate desemna mai multe creații artistice din cultura română:

 Valurile Dunării (vals), compoziție din anul 1880 aparținând autorului român Iosif Ivanovici 
 Valurile Dunării (film), film românesc din 1960, realizat de regizorul Liviu Ciulei
 Valurile Dunării (EP), denumirea convențională a discului de debut (1971) al cântăreței române Corina Chiriac

Nume proprii